Surendorf ist der Name folgender Orte:

 Surendorf (Reken), Ortsteil der Gemeinde Reken im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Surendorf (Schwedeneck), Ortsteil der Gemeinde Schwedeneck im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein